Košarkaško prvenstvo Herceg-Bosne za sezonu 2000./01. je osvojio Široki  iz Širokog Brijega. U doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine su se plasirali Široki i Brotnjo iz Čitluka.

Ljestvica

Poveznice 
 Košarkaška liga Herceg-Bosne
 Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine
 Košarkaški savez Herceg-Bosne

Izvori 
 eurobasket.com, Liga Herceg-Bosne 2000./01., pristupljeno 3. studenog 2016.

2000-01